Одна из старейших синагог во Львове была деревянной, об этом свидетельствуют деревянные балки, которые были найдены при построении дома № 29 на ул. Бляхарской. Синагоги были важными урбанистическими элементами, с ними связаны имена выдающихся львовских раввинов, учёных, строителей, маляров. До Второй мировой войны во Львове было более 200 синагог (более 40 больших синагог и 160 малых), а всего количество синагог, молитвенных домов и частных миньянов доходило до 350, однако действующая синагога сейчас одна — «Цори Гилод» на ул. Братьев Михновских, 4. От активной прежней жизни львовских евреев остались две синагоги и ещё несколько небольших хасидских молитвенных домов.

Известные синагоги Львова 
В самой еврейской общине Львова многочисленные синагоги подразделялись на большие синагоги — шул — на идише (или бейт ха-кнесет ха- гадоль — на иврите), малые синагоги — шилехл, хасидские синагоги — клойз и дома учения — бейт-мидраш.

Каждая синагога во Львове кроме своего общепринятого названия имела ещё одно собственное имя на иврите, взятое, в основном, из подходящего стиха Святого Писания, кроме Большой городской и Большой предместной синагог.
 Деревянная синагога, построенная во второй половине XIV века (в районе ул. Бляхарской, 29). Не сохранилась. Благодаря археологическим раскопкам были найдены некоторые предметы и элементы конструкции этой синагоги, в частности роскошно украшенные балки с еврейскими надписями.
 Первая каменная синагога в готическом стиле, построенная в Краковском предместье в 1555 году. Не сохранилась.
 Большая предместная синагога — «Форштатер шул» — была построена в 1624—1630 годах и располагалась в Краковском предместье, на ул. Божничей, 16 (современное название — Сянская). После разрушения синагога не восстанавливалась, на её месте устроен сквер, позднее на части которого построен рынок «Добробут». В пристройках и на верхнем этаже при Большой предместной синагоге был ещё ряд малых синагог:
 синагога «Зовхей цедек» («резников»),
 синагога «Меламдим шул» («учителей»),
 синагога «Хаютим гдолим» («больших портных») — с 1784 г.,
 синагога «Хаютим ктаним» («малых портных», ещё одна синагога «Хаютим ктаним» была также при Городском Бейт-мидраше),
 синагога «Менакрим»,
 синагога «Носей катоф» (грузчиков),
 синагога «Маркией пахим» (жестянщиков),
 синагога «Цаярим» («маляров») или «Цеирим» («молодых»).
 Большая городская синагога — была построена 1801 году в стиле классицизма на месте готической с 1555 года. Разрушена нацистами в 1941 году.
 Синагога «Золотая Роза» («Синагога Нахмановича», синагога «Турей Захав») — была памятником архитектуры ренессанса, святыней львовской еврейской городской общины, уничтоженная гитлеровцами в июле 1941 года. Находилась на территории средневекового львовского еврейского квартала, в доме № 27 по ул. Ивана Фёдорова.
 Городской Бейт-Мидраш — «Бейт мидраш де-тох ха-ир» — на ул. Боимов, 41 (Староеврейской), возведён в 1797 году, разрушен в 1941 г. На втором этаже его был ещё целый ряд малых синагог:
 «Клойз Люблин» (с 1811 г.),
 синагога «Хаютим гдолим»,
 синагога «Хнион Далим Хаютим ктаним»,
 синагога «Шмуклеров»,
 синагога «Жестянщиков»,
 синагога «Обивщиков»,
 синагога «Сифтей ренаним» («Уста воспевающие») общества «Хевра Теилим» («читающих Псалмы»),
 синагога «Асири» («Десятый»), в котором молился ограниченный миньян из десяти учёных и богобоязненных евреев, которые к тому же постились каждый десятый день.
 Синагога «Бейс-алмин юшон» (Старокладбищенская синагога) или «Бейс-ойлом шул» на ул. Раппопорта № 2, одна из самых старых во Львове, известна со 2-й половины XVII в., разрушена нацистами.
 Большая синагога «Асей Тов» («Твори добро»), известная также как синагога Сикстуская, а также «Шайноха шул» — была в еврейском квартале на левом берегу реки Полтвы, на ул. Шайнохи, № 6 (ранее Зайтенгассе; ныне ул. Банковская). В ней молились представители богатых и аристократических семей. Первая запись о ней в документах Львовского магистрата датируется 5 августа 1828 г. В 1857 году она была перестроена в комплексе со зданием
 Бейт-мидраша , известного как «Шайноха Бейт-мидраш», по проекту архитектора Шмидта.
 «Сикстуский клойз» или «Вовчес клойз» (или синагога «Вольфце Шейнблюмс шилехл») — клойз, построенный Мордехаем Раппопортом и Вольфом (Вовче) Шейнблюмом во дворе Сикстуской синагоги в 1843 году, здесь молились и учились хасиды. Синагога, Бейт-мидраш и клойз были сожжены немцами в августе 1941 года.
 Синагога «Темпель» — Львовская прогрессивная синагога «Хейхал ха-неорим» («Храм просвещённых»), называемая Темпель (храм), стала первой синагогой реформированного типа в Галичине. Существовавшая с 1843—1846 годах до разрушения в период гитлеровской оккупации. Находилась на площади Старый рынок.
 Синагога «Ковеа итим ла-Тора» или «Ковеа Итим шул» на ул. Шпитальной, 4 на углу с ул. Казимежской (Городоцкой). Двухэтажное здание, на 1-м этаже находилась собственно синагога, а на 2-м Бейт-мидраш. Разрушена нацистами.
 Синагога «Ахавас Хесед шель Эмес» на ул. Шпитальной № 23, основана в 1913 г.
 Синагога Ликермана или синагога «Лев Исраэль» («Сердце Израиля») — очень красивая синагога, была построена на личные средства Шабсе Ликермана — хозяина усадьбы на ул. Лычаковской,165. Церемония закладки первого камня с участием главного львовского раввина Арье Лейба Бройды состоялась 18 августа 1910 г. в день празднования 80-летия императора Франца Иосифа, о чём была послана праздничная телеграмма императору. Разрушена.
 Синагога «Нецах Исраэль» («Вечность Израиля») — на ул. Лычаковской,225. Здание сохранилось, сейчас в нём магазин.
 Синагога «Зихрон Йосеф Барах» — построена Йосефом Барахом в 1897 г. во дворе на ул. Заводской 3. Разрушена нацистами, остались надписи на разрушенных стенах.
 Синагога «Зихрон реб Хаим Шлойме Феркойф» — на ул. Под Дубом № 7.
 Синагога «Ор ха-юшор» — «Мефоршей ха-ям» («Прямой свет» или другое название «Переплывающие море» в честь талмудического произведения одного из великих львовских раввинов Мордехая-Зеева Эттингера, 1804—1863)- с 1842 г., на ул. Мукачевской,2-ул. Льва,3. Разрушена нацистами и снесена пришедшей советской властью.
 Синагога «А-рав Йосеф Шоиль Натанзон»  — на ул. Скарбковской (Леси Украинки) № 15 в честь раввина Львова Йосефа Шауля Натанзона.
 Синагога «Ребе Йоселе» — одного из учеников «Провидца из Люблина», клойз на ул. Льва. Была местом молитвы хасидов и изучения Торы.
 Синагога «Ребе Бецалель Магид» («проповедника») — клойз на ул. Объездной № 8 (Долинского). В ней молились хасиды с улиц Замарстыновской и Жолковской. Также была центром изучения Торы.
 Синагога «Зихрон а-рав Мешулем Зисе» или «Ткацка шул»— клойз львовского раввина-проповедника Мешулема-Зуси (умер в 1855 году) находилась на ул. Ткацкой № 5.
 Синагога «Агудас у-рав Мешилем Зисе» — на ул. Старотандетной № 7 (Мулярская).
 Синагога «Магид Мешурим» («Проповедник») — на ул. Стрелецкой (Гавришкевича) также в честь львовского раввина-проповедника Мешулем-Зуси.
 Синагога «Шевет ахим» — на ул. Байзера № 1 (Мосяжной). Разрушена нацистами.
 Синагога «Хевра кадиша» («Святое братство» — так называлось иудейское погребальное братство) — на ул. Шенявской № 5 (Ужгородской), при синагоге была также ешива «Эц хаим» («Древо жизни»). Свой дом для синагоги и ешивы пожертвовал Шмуэль Калиш. После переезда Погребального братства на новое место синагога продолжала быть действующей для всех жителей квартала. Здание снесено в 1960-х годах при достройке корпуса 1-й городской клинической больницы.
 Синагога Шпрехера во дворе ул. Казимежской № 47 (ныне ул. Городоцкая № 45) . Разрушена нацистами.
 Бейт Тахара (кладбищенская часовня) — синагога на Новом еврейском кладбище (ул. Пилиховская/Ерошенко), возведена в 1912—1913 гг. Разрушена нацистами.
 Синагога «Алос Эфраим», или «Бейс Ойлом шилехл» («Кладбищенская синагога») — синагога на Новом еврейском кладбище — ул. Пилиховская № 3 (Ерошенко), возведена в 1856 г. на средства Эфраима Викселя. Разрушена нацистами.
 Синагога «Бейт Хасидим» — первая известная хасидская синагога во Львове, существовавшая с 1791 года до разрушения в период гитлеровской оккупации. Находилась на ул. Божничей, 4 — на пересечении нынешних улиц Лазенной и Сянской.
 Синагога «Хадашим» или «Янкеле Гланцер шул» (Старая хасидская синагога, синагога на Угольной) — построена в 1844 году, недействующая ныне синагога во Львове. Здание синагоги находится на перекрёстке ул. Угольной и площади Святого Теодора (почтовый адрес ул. Угольная, 3). Была клойзом белзских хасидов.
 Большой Бейт-Мидраш Предместья -построен в 1793 г. (разрушен в 1941 г.) на ул. Божничей (Сянской) № 5. Трёхэтажное здание: на 1-м этаже располагался Бейт-Мидраш, на 2-м — эзрат-нашим (отделение для женщин), на 3-м этаже были ещё две небольшие синагоги.
 Синагога «Ор хадаш» («Новый свет») — хасидский клойз, который был расположен на верхнем этаже Большого Бейт-мидраша Предместья.
 Синагога «Матан бе-сэтэр» — с 1907 г., на ул. Божничей № 7. Разрушена нацистами.
 Синагога «Оским бимлехес ха-койдеш» («Занимающихся святой работой») на ул. Божничей № 20 — синагога издателей и печатников религиозных книг.
 Синагога «Бейт Лехем» — синагога пекарей, с 1912 г., на ул. Старозаконной (М.Удалого) № 10. Разрушена нацистами.
 Синагога «Шовсей Шабос» («Покоющихся в Субботу») — основна в 1880-х гг. на ул. Божничей (Сянской) № 15 напротив Большой предместной синагоги, а с 1930-х гг. — на пл. Теодора № 5. При синагоге была благотворительная кухня, где бесплатно готовили субботние трапезы для всех нуждающихся.
 Синагога «Шомрей Шабат» («Соблюдающих Субботу») — во дворе ул. Староеврейская,19 или пл. Рынок,12. Синагога была разрушена в годы немецкой оккупации, после войны здание не было снесено, а перестроено под жилой дом.
 Синагога «Ломдей Шас умишнайот» — на ул. Боимов № 35 (ул. Староеврейская), основана львовским раввином И. Ш. Натанзоном (1810—1875).
 Синагога «Агудат Беньямин» — на ул. Боимов № 46.
 Синагога «Раим Ахивим» — также на ул. Боимов № 35.
 Синагога «Зихрон Йеуда» — общества «Майней Ха-ешие и Зихрон Хаим Йеуда» на пл. Векслярской (Колиивщины).
 Синагога «Зихрон Йекутиэль» — на пл. Векслярской.
 Синагога «Пеэр мигваот» — небольшая синагога на пл. Снежной (пл. Звенигородская) изготовителей шляп, основана в 1862 году.
 Синагога «Мецапим лишуа» («Ожидающие спасения») — синагога мясников на ул. Слонечной № 14 (Кулиша).
 Синагога «Тиферет бахурим» — на ул. Слонечной.
 Синагога «Мелехес Генох» — синагога сапожников, во дворе на ул. Майера Балабана,8. Перестроена.
 Синагога «Хойреш эйцим» — синагога столяров, во дворе на ул. Джерельной, 55. Построена на средства семьи Лейбман. Не сохранилась.
 Синагога «Хойреш барзель» — синагога слесарей, инсталляторов и электромонтёров.
 Синагога «Цори Гилод» — благотворительного общества «Цори Гилод» с 1900-х гг. на ул. Короля Лещинского (ныне ул. Братьев Михновских). В 1924 г. было построено новое здание на ул. Короля Лещинского, № 4 по проекту архитектора Альберта Корнблута (стала называться Большая синагога «Цори Гилод»). Расписана зимой 1935—1936 г. художником Максимилианом Кугелем. Сохранилась до наших дней с настенной живописью интерьера. В 2007 году был закончен ремонт синагоги по проекту израильского архитектора Аарона Острайхера. В 1989 г. была возвращена львовской иудейской общине.
 Большая синагога «Гал Эйд» («Памятник») — была построена в 1901 году на ул. Королевы Ядвиги (ныне Марко Вовчок), № 14 на средства Якова Гала в честь Эммануила Гала. При синагоге был также зал для проведения свадеб. Синагога пережила 1941—1944, но в 1972 г. была перестроена в Клуб швейной фабрики, а впоследствии в жилой дом.
 Синагога «Коль Рина вишуа» («Дом пения / молитв / и помощи», 1905) на ул. Джерельной № 49. Известна также как синагога «Экспресс» общества грузчиков «Экспресс». При синагоге был зал, где для бедных невест и сирот бесплатно устраивали свадьбы. В синагоге «экспрессников» также располагалась ешива «Махазикей ломдей Тора». В 1955 г. руины синагоги использовали как фундамент для строительства нового жилого дома.
 Синагога «Охель ешарим» («Шатёр честных») построили в 1901 г. по проекту архитектора Яна Эрдели в стиле неоклассицизма по железнодорожным вокзалом, в районе Богдановки, на пересечении улиц Городецкой и ныне уже не существующей Фабричной. Сожжена немцами в августе 1941 года.
 Синагога «Бейт Йосеф» или «Филипп шилехл» — большое здание на территории строений паровой мельницы Йозефа Филиппа на ул. Якуба Германа № 9 (сейчас ул. Лемковская). Разрушена нацистами.
 Синагога «Бейт Йеуда» или «Ребе Лейбеле Килоковерс клойз» — был в маленьком доме на левом берегу реки Полтвы на том месте, где впоследствии при застройке улицы Пелтевной (теперь проспект Вячеслава Черновола) был возведён дом № 1.
 Синагога «Кушевича Шул» — на ул. Кушевича.
 Синагога «Ишрей Лев» — на ул. Резницкой (Наливайко) № 13 на пером этаже.
 Синагога «Олескер клойз» — на ул. Резницкой (ныне Наливайко) № 11, учреждён в 1913 году.
 Синагога «Ребе Элиезер Любачер» — клойз на ул. Резницкой № 14, основан Э.Любачером- внуком безских цадиков, просуществовал до 1915 г.
 Синагога «Агудас Ешурим» — на ул. Станислава № 6 (ул. Тиктора), в ней молились также дельцы из львовской торговой бурсы, которая находилась рядом.
 Синагога «Бейс Дувид» («Дом Давида») или «Чертковер клойз» в доме на ул. Леонтовича № 19 была устроена в квартире из четырёх огромных, как залы, комнат. Клойз основали в 1914 году, когда во Львове резко увеличилась община чертковских хасидов из числа беженцев 1-ой мировой войны.
 Синагога «Стрелискер клойз» в старом здании на ул. Старозаконной (М.Удатного), основан в 1825—1826 гг. хасидами ребе из Стрелиска (Новые Стрелища). Когда хасиды построили себе новый клойз, старая синагога стала местом молитвы жителей округи. Впоследствии ветхое строение разрушилось.
 Синагога «Стрелиский клойз» — «Бейт Йосеф» новая синагога стрелиских хасидов на ул. Овоцовой № 14. Большое новое здание с электрическим освещением, с галереями для женщин на 2-м этаже. Торжественное открытие состоялось 6 ноября 1932 года.
 Синагога «Стретинер клойз».
 Синагога «Бейт Цви Зеев Рапп» или «Рапп шул» на ул. Берка Йоселевича (Майера Балабана) № 5 на 1-м этаже. Перестроена под магазин.
 Синагога «Кеилат Шабат» с 1924 года расположена на ул. Берка Йоселевича (М. Балабана) № 20.
 Синагога «Агудас Цви Зеев Келлер» или «Келлерс шул» — на ул. Генинга № 2 (ул. Харьковская) на углу с ул. Лычаковской.
 Синагога «Керем Хемед» («Вожделенный виноградник»)- синагога овощных торговцев на ул. Весёлой, 4.
 Синагога «Линас ха-Цедек у-Бейс Шамай» — на ул. Ветеранов,2.
 Синагога «Яд Харуцим» — с 1896 г., очень красивая синагога в здании львовского отделения Общества еврейских ремесленников «Яд Харуцим» («Рука проворных») на ул. Бернштайна № 11 (Шолом-Алейхема) на первом этаже с отдельным входом. Синагога не принадлежала собственно обществу «Яд Харуцим», круглый год в ней молились состоятельные евреи, известна также как синагога «Иммердоер шул» в честь купца Иммердоера, пожертвовавшего не её строительство большую сумму. Кроме этой синагоги, на большие праздники молитвы проводились ещё и в залах самого общества «Яд Харуцим», где собиралось огромное число молящихся.
 Синагога «Тикват Цион» — на ул. Бернштайна № 14 (Шолом-Алейхема), с 1906 р., синагога общества «Тикват Цион» («Надежда Сиона») по распространению сионизма среди ортодоксальных евреев.
 Синагога «Агудат Шломо» — с 1900 г., на ул. Бэма № 39(сейчас улица Ярослава Мудрого). Находилась в жилом доме. Разрушена нацистами в 1941 году.
На пощади Бема (теперь пл. Князя Святослава) были три синагоги, среди них 
 — синагога «Агудат Ахим» — на ул. Бема № 15 (Я. Мудрого),
 — синагога Баума.
 Синагога «Ор Шемеш» или «Чопп- шул» — построена на пожертвования Чоппа на ул. Медовой,3. Ранее находилась во дворе ул. Солнечной (ныне Кулиша) № 26, её имя «Ор Шемеш» («Свет солнца») и дало название улице Солнечной. Разрушена, на её месте детская площадка.
 Синагога «Шомерет Хатфила» — на пл. Стрелецкой № 3 (пл. Д.Галицкого).
 Синагога «Шеэрит Исраэль» («Остаток Израиля») или «Куликовер клойз» — с 1910 г., во дворе дома № 25 на ул. Жолковской (Б.Хмельницкого). Здесь в бейт-мидраше при синагоге в своё время учился будущий израильский поэт Ури Цви Гринберг. Синагога была разрушена нацистами.
 Синагога «Мацмиях Йешуа» («Взращивающий избавление») — на ул. Жолковской № 20 (Б.Хмельницкого).
 Синагога «Ахават Раим» — на ул. Жолковской № 26.
 Синагога «Югель Яаков исмах Исраэль» («Возликует Яаков, возрадуется Израиль») на ул. Жолковской № 34 (Б.Хмельницкого) на 1-м этаже.
 Синагога «Корте шул» или также «Корыте шул» общества «Гомел хесед» — на ул. Жолковской № 111 (ул. Б.Хмельницкого) возле Жолковской рогатки, названная так из-за рукава реки Полтвы — Корыто. Одна из самых старых синагог Львова, упоминается в 1857 г. Территория для её постройки, завещанная одним бездетным евреем, стала оспариваться иезуитами, и окончательно была выкуплена ещё во время львовского раввина Якова-Мешулема Орнштайна (1775—1839). Разрушена нацистами.
 Синагога «Агудат Реим» — на ул. Городецкой № 34 (сейчас ул. Городецкая № 70).
 Синагога «Поэйл Цедек» («Творящий справедливость») — на пл. Краковской (Осмомысла) № 3.
 Синагога «Поалей Хесед».
 Синагога «Хесед ве-эмет ле-Авраам» — на ул. Михала (Ремесленная) на Замарстынове, основана в 1901 году.
 Синагога «Ахиэзер» («Братская поддержка») в пассаже Гаусмана № 7 (ныне проезд Кривая Липа) на 3-м этаже — синагога объединения российских евреев «Ахиэзер», основана беженцами 1-й мировой войны из Проскурова (ныне — Хмельницкий) в 1920 г. С конца 1933 года синагога находилась в новом помещении на ул. Костюшко № 2, другой вход был с ул. Сикстуской № 16 (Дорошенко) через двор налево.
 Синагога «Халвуот Хейн» благотворительного общества поддержки мелких торговцев «Халвуот Хейн» («Безвозмездные ссуды»).
 Синагога «Томхей Аниим» общества помощи бедным «Томхей Аниим нистурим».
 Синагога «Томхей Тмимим».
 Синагога «Сомхей Далим» («Поддерживающих бедняков»).
 Синагога «Бней левае» общества по устройству похорон на ул. Овоцовой № 14.
 Синагога «Тов умейтив».
 Синагога «Малбиш Арумим».
 Синагога «Нойсе Холов».
 Синагога «Бейс есоймим» — на первом этаже в еврейском Доме сирот Еврейской религиозной общины на ул. Яновской № 34 (теперь Средняя школа № 33 на ул. Шевченко). Синагогу учредил филантроп и общественный деятель Шимон Шаф по указанию графа Казимира Бадени. Она была устроена в виде малого Темпля с росписями и надписями из Святого Писания на стенах. Еврейский Дом сирот и синагогу торжественно открыл 11 сентября 1894 года сам император Франц Иосиф.
 Синагога Заведения для сирот на ул. Зборовских № 8 (ул. Донецкая).
 Синагога «Мошав Зкейним шул» или «синагога Дома старцев» — еврейского Дома престарелых на ул. Раппопорта № 6.
 Клойз «Хабад-Бреслав» — на ул. Пелтевной № 4 (пр. Черновола), устроил в своём доме Ицикл Жолкевер (1814, Жолква — 1926, Львов) — здесь останавливались бреславские хасиды, паломничавшие на могилу рабби Нахмана из Брацлава и проезжавших через Львов. Здание разрушено во время войны, сейчас на этом месте построен торговый центр.
 Синагога «Сподкес» — известная с первой половины XIX в. Синагога для мастеров по изготовлению сподиков и штраймелов (хасидских меховых головных уборов). Находилась на первом этаже на ул. Казимировской № 5 (Городоцкая) — в той части, что выходила на ул. Фурманскую № 6. Здесь молились дед и отец львовского историка профессора Майера Балабана. Позже было построено новое здание для синагоги на пл. Голуховских № 11 — 12.
На пл. Голуховских № 11— 12 в большом дворе, выходящим на ул. Ваговую, владелец домов — богатый купец Моисей Райс построил три синагоги:
 — новая синагога «Сподкес», или как её стали называть — синагога «Гомлей хасудим»;
 — синагога «Зихрон Ицхак» — «Клойз Жидачов» — «Память Ицхака» — названа в честь рабби из Жидачова, в ней был клойз жидачовских хасидов — один из первых хасидских клойзов во Львове, основан в 1880-х гг.;
 — синагога «Бикур Холим» общества заботы о больных.
 Синагога «Хейн Вухесед Агудас Ешурим» («Благоволение и милость») — на ул. Фурманской № 6 с 1855 года.
 Синагога шинкарская или синагога «Хамельцор Хаисруэли» — синагога союза рестораторов, официантов, владельцев кафе на ул. Фурманской № 1.
 Синагога «Ликитай шаймес» — на ул. Фурманской № 5 во дворе.
 Синагога «Степинер клойз» — один из самых старых клойзов во Львове, построен во дворе на ул. Фурманской № 5.
 Синагога «Орхей шулхан уманъимей зимра»— на пл. Теодора № 1, синагога общества официантов и музыкантов, зарабатывавших на свадьбах и других торжественных событиях еврейской традиционной жизни.
 Синагога «Кицру лефи Хесед» — на пл. Теодора, синагога мелких торговцев, владельцев киосков и мелких лавочек.
 Синагога «Ликутей шемот — Хаверим коль Исраэль» — на ул. Аленбеков (Таманская) № 3.
 Клойз «Гусятин» — гусятинских хасидов, основан в 1910 г. на ул. Пелтевной № 11 (теперь пр. Черновола № 21).
 Клойз «Гусятин» — 2 — в начале 1-й мировой войны, когда Гусятинский ребе переехал в Вену, много его хасидов — беженцев поселилось во Львове. Клойз на ул. Пелтевной уже не мог вместить всех, тогда был основан новый клойз на ул. Котлярской № 3.
 Клойз «Комарно» — основан в 1913 году на ул. Алембеков (Таманская), в 1914 г. во время посещения Львова ребе из Комарно был перенесён на ул. Солнечную,28 (Кулиша). С началом 1-й мировой войны был перенесён опять на ул. Казимежскую,37 (теперь Городоцкая, 35), где оставался действующим до немецкой оккупации.
 Клойз «Комарно» — 2 — «Гродецкий клойз» — основан примерно в 1935—1936 годах на ул. Гродецкой № 19 (теперь ул. Городоцкая № 67). При клойзе действовала небольшая ешива.
 Клойз «Боян» —— в доме Боянского ребе на ул. Легионов,29 кв. № 1 (пр. Свободы) с 1917 года, когда Боянский ребе Аврум-Яков Фридман поселился во Львове.
 Синагога «Бойберке» —— на ул. Легионов,37 при обществе «Хавура Аншей Бобрка».
 Клойз «Сасов» —— основан в 1914 г., когда в начале 1-й мировой войны адмор сасовских хасидов ребе Шломо Майер переехал во Львов и поселился на ул. Котлярской № 1. В этом же доме и открылся клойз «Сасов», в котором молились сасовские хасиды, проживавшие во Львове.
 Клойз «Сасов-Поморин» —- основан раввином Шаломом Тойбом из Поморян рядом с его квартирой на ул. Легионов (пр. Свободы).
 Синагога «Холовер клойз» или синагога «Нахалас Мордехай» — была основана хасидами раввина из Холоева в марте 1936 г. на первом этаже на ул. Солнечной № 26 — Медовой № 1.
 Синагога «Ховевей Хадат» — в здании на ул. Зибликевича № 43 (теперь ул. И.Франко № 71). В 2012 г. во время ремонта была обнаружена роспись в подвальном помещении, которое относилось к синагоге.
 Синагога «Таймимай дерех».
 Синагога Нуссдорфа — на ул. Зелёной № 53 — там же, где была фабрика химических изделий, владельцем которой он являлся.
 Синагога «Эзрас Ахим» — на ул. Зелёной № 40.
 Синагога на ул. Кентшинского (ул. Федьковича — ул. Полищука).
 Синагога Моисея Фрейлиха — владельца знаменитой фирмы медицинских бандажей на ул. Городоцкой № 35 (теперь ул. Городоцкая № 83), там же была и его синагога.
 Синагога «Родфей Шалом» — на ул. Городоцкой № 9 (теперь ул. Городоцкая № 57).
 Синагога Циппера — на ул. Фурманской.
 Синагога «Тфисе шилехл» — тюремная синагога в Бригидках. Еврейским заключённым приходилось молиться по разным тюремным камерам, пока в декабре 1934 г. открыли синагогу и для них. Сквозь толстые стены и решётки звуки и мелодии молитв хорошо были слышны прохожим на улице Казимежовской (Городоцкой).
 Синагога на ул. Коллонтая № 5 (ул. Менцинского) — в помещении благотворительного общества помощи учащимся ешив «Айшел Тора». Когда общество переехало на новый адрес, владелец дома Мехел Масс устроил в нём синагогу. В марте 1936 года в синагогу был торжественно внесён новый свиток Торы.
 Синагога «Хавуас Шалом» — новая синагога на ул. Выбрановского № 2 (Тесленко).
 Синагога «Дегель Йеуда» — на ул. Новый Свет № 6.
 Синагога «Шалом веэмет» («Мир и правда») — большая синагога на ул. Буйной (бочная ул. Варшавской) в Клепарове, была сожжена немцами в августе 1941 года.
 Синагога «Масс-шул» — синагога Масса — на ул. Замарстыновской за Замарстыновской рогаткой на границе с Голоско, стояла обособленно с небольшой усадьбой. На праздники собиралось до двух тысяч молящихся, и мужское и женское отделения были переполнены, и тогда добавляли во дворе синагоги ещё столы и скамьи. Синагога имела своего кантора и канторский хор.
 Синагога «Эзрас Исраэль» («Помощь Израиля») — в Замарстынове.
 Синагога «Кодеш Хейлилим» — на ул. Львовской (теперь ул. Замарстыновская) в Замарстынове.
 Синагога «Бейт Эфраим» — за Яновской рогаткой в Баторовке.
 Синагога «Ешиве шул» — синагога при ешиве «Ор Тора» на ул. Старозаконной № 5 (ул. Мстислава Удатного).

Синагоги на Знесенье 
На Знесенье были свои синагоги:
 Большая синагога на Знесенье «Осе Тов» («Делающий добро»), построенная в 1871 г., на ул. Райха № 4 (теперь не существует),
 Малая синагога на Знесенье «Огель Ешарим»,
 клойз «Знесенье», в котором вместе молились хасиды разных направлений, находился рядом с Большой синагогой,
 синагога «Бейт Исраэль» («Дом Израиля»),
 «Большой Бейт мидраш на Знесенье» — тоже на ул. Райха № 4.
 «Новый Бейт мидраш на Знесенье», построенный Хуго Ульрихом в 1913 г..

Синагоги в Винниках и Лисиничах 
Евреи — жители Винник имели свою синагогу «Виннике Шул». Находилась она на теперешней ул. И.Франко № 46 во дворе, разрушена в годы 2-ой мировой войны и после неё, остались стены синагоги.
Была синагога и в Лисиничах.

Синагога в Брюховичах 
В сентябре 1935 года стала действовать синагога «Ахдут» («Единство») в Брюховичах возле железнодорожного вокзала.

Молитвенные дома — штиблах 
Кроме синагог и бейт-мидрашей существовали во Львове многочисленные молитвенные дома (штиблах) разных раввинов и хасидских адморов или их потомков. Почти каждый хасидский ребе основывал в своей частный квартире штибл или даже бейт-мидраш, которые были центрами молитвы и изучения Торы как для хасидов, так и для простых евреев, живших поблизости. Наиболее известными были:
 бейт-мидраш раввина Берла Стретинера на ул. Жолкевской № 29 (Б.Хмельницкого)
 бейт-мидраш раввина Зундла Найхойза из Самбора на ул. Слонечной № 4 (П.Кулиша)
 штибл раввина Михла Рубина из Сасова на пл. Краковской (Осмомысла)
 штибл раввина Ханоха Тайтельбойма на ул. Казимировской (Городоцкой)
 бейт-мидраш ребе Лейбуша Бродера из г. Броды на ул. Котлярской
 бейт-мидраш раввина Пинхаса Рокаха из Наварии на ул. Берка Йоселевича № 29 (М.Балабана)
 штибл раввина Лейбуша Стрелискера
 бейт-мидраш раввина Шалома Ласа из Збаража на 1-м этаже на ул. Ваговой № 1
 штибл раввина Израиля Найхойза из Бобрки на ул. Берка Йоселевича № 2 (М.Балабана)
 штибл раввина из Лижайска на ул. Газовой
 штибл раввина из Глинян (отца израильского поэта Ури-Цви Гринберга) —- на пл. Теодора
 штибл ребе из Корошина в округе синагоги «Хадашим»
 штибл раввина Давида Рокаха из Белза на ул. Клепаровской
 штибл раввина Давида Рокаха из Угнева на пл. Теодора
 штибл раввина из Каменки на ул. Жолковской (Хмельницкого)
 бейт-мидраш раввина Хиршла из Поморян на ул. Бляхарской (И. Фёдорова)
 бейт-мидраш ребе Ури из Стрелиска (Новые Стрелища) на ул. Костёльной
 бейт-мидраш раввина на ул. Шинявской (Ужгородской)
 бейт-мидраш раввина Иекусиеля Эфрати на ул. Замарстыновской
 бейт-мидраш раввина Шмуэля Халеви Модлингера на ул. Божничей (Сянской)
 бейт-мидраш раввина из Вельки-Очи на ул. Сербской
 бейт-мидраш вдовы раввина из Наварии на ул. Шпитальной № 11
 синагога Бергеров — частная синагога в доме Бергеров на ул. Казимировской № 10 — на углу ул. Шпитальной, где в 1912 г. был возведён Торговый дом «Магнус»
 синагога Орнштайна — частная синагога раввина Хирша Орнштайна на ул. Казимировской № 16 (дом Раппапорта)
 синагога Буберов — частная синагога, была устроена на мансарде в доме на ул. Казимировской № 22 на углу с ул. Карной (теперь ул. Городоцкая № 18)
 бейт-мидраш ребе из Сасова на ул. Слонечной № 25 (Кулиша) в пассаже Германнов
 молитвенный дом общества «Махазикей лимуд — Даат Тора» на ул. Театральной, № 23 в здании Скарбека с февраля 1937 года
 Устилер бейт-мидраш львовских хасидов ребе Пинхаса Тверского из Устилуга в квартире его сына раби Йоханана на ул. Скарбковской, № 7 (ул. Леси Украинки), который в 1937 переехал во Львов, а до этого был раввином в Мужае (теперь Мужиево).

Аренда других помещений под синагоги 
На праздничные дни, особенно в период осенних праздников —  еврейского Нового года (Рош ха-шана), Судного дня и Суккот, когда многочисленные синагоги Львова были переполнены, было широко принято снимать в аренду другие помещения под синагоги. Большие львовские залы вмещали сотни молящихся, проводить молитвы в них также приглашали знаменитых канторов с различных городов и стран. Так, временные синагоги устраивались 
 в большом зале Дома еврейской общины на ул. Бернштайна № 12 (ул. Шолом Алейхема), 
 в залах общества «Яд Харуцим» на ул. Бернштайна № 11, 
 в еврейском Доме социальной помощи на ул. Старотандетной № 4 (ул. Мулярская № 2а), 
 в Ремесленной палате на пл.Стрелецкой (теперь Кукольный театр на пл.Д.Галицкого), 
 в обществе мелких торговцев на пл. Голуховских № 1 в здании театра Скарбека (теперь Национальный академический украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой), 
 в «Посеймовом зале» на пл. Краковской № 12 (в здании Скарбека) и в зале «Лютня» Еврейского музыкального общества «Юваль» — в том же здании Скарбека, 
 в зале «Sztuka» на ул. Театральной № 23, 
 в зале над кинотеатром Музыкального общества на ул. Шашкевича № 5 (ныне Музыкальное училище на пл. Шашкевича), 
 в залах Народного Дома (ныне Дом офицеров) на ул. Театральной № 22 (в частности в буфетном зале польского театра «Rozmaitości», который размещался в украинском Народном доме), 
 в кинотеатре на ул. Жолковской № 11 (позднее кинотеатр им. Б.Хмельницкого на ул. Б.Хмельницкого), 
 во Львовском обществе купцов на ул. Гетманской № 6 (проспект Свободы), 
 в большом зале «Belle-Vue» на ул. Легионов № 27 (пр. Свободы) в пассаже, 
 в кавярне «Абазия» на ул. Легионов № 33 на втором этаже, 
 в большом зале на ул. Казимировской № 20 (Городоцкая), 
 в хейдере «Йесодей ха-Тора» на ул. Сербской № 4, 
 в еврейской народной школе «Mitet» на ул. Сикстуской № 30 (ул. Дорошенко), 
 в залах на ул. Сикстуской № 23, 
 в залах общества «Цеирей Йеуда» в пассаже Гаусмана № 5 (проезд Кривая Липа), 
 в залах ивритской школы «Сафа Берура» в пассаже Гаусмана № 7, 
 в залах отеля «Гранд» на ул. Легионов № 13, в залах отеля «Империал» на ул. 3 Мая № 3 (ул. Сечевых Стрельцов), 
 в помещениях Союза еврейских частных служащих на ул. Словацкого № 6 (дом Вайнберга) и 
 в пассаже Миколяша,  
 в зале «Ul» на ул. Оссолинских № 10 (Стефаника), 
 в Заведении сирот имени Рубензала на ул. Яновской № 78 (ул. Шевченко), 
 в Заведении девочек-сирот имени Розы Мельзеровой на пл. Стрелецкой № 4 (пл. Д.Галицкого), 
 в Приюте для бедных на ул.Боимов № 29 (ул. Староеврейская), 
 в Еврейском Обществе глухонемых на ул. За збройовней № 3 (Арсенальская), 
 в зале частной женской гимназии Адели Карп-Фукс на ул. Красицких № 18а (ул. Огиенко), 
 в большом зале Еврейского студенческого дома на ул. св.Терезы № 26а (Ангеловича), 
 в зале на ул. Японской № 9, 
 на ул. Потоцкого № 17 (ул. Чупринки) — общество «Дегель Йеуда», 
 в школе Общества ремесленных мастерских на ул. Пекарской № 9, 
 на ул. Рея № 7 (ул. Севастопольская), 
 в помещении молодёжной сионистской организации «Ахва» на ул. Смоча № 1а (Подмурная), 
 в обществе «Ховевей ха-дат» на ул. Батория № 11 (Князя Романа) и 
 на ул. Яблоновских № 36 (ул. Руставели), 
 в залах на ул. Зелёной № 7 и № 60 — общество «Эзрас Ахим», 
 на ул. Пилсудского № 12 (И.Франко), 
 в помещении Еврейского гимнастического общества «Дрор» на ул. Фридрихов № 5 (ул. Мартовича), 
 в залах зерновой биржи на ул. Рейтана № 6 (ул. Леся Курбаса) — другой вход с ул. Легионов № 27, 
 в зале газовни (газового хозяйства) на ул. Кушевича, на ул. Новый свет № 18, 
 на 2-м этаже на пл. Голуховских № 4 над рестораном Давида Дорфмана, 
 в зале на ул. Замарстыновской № 25 (самый большой зал в довоенном Львове, в нём молилось около тысячи человек), 
 в залах Насса на ул. Шпитальной № 38, в школе танцев на пл. Рынок № 17, на ул. Резницкой № 7 (Наливайко), 
в синагоге Горовичей на ул. Резницкой № 17, 
 на ул. Городоцкой, 117 и др. 
И если в обычные дни года количество всех мест проведения молитв была около 350, то в период праздников оно доходило до 500.

Примечания

Галерея

Литература 
 Бойко А. Синагоги Львова. Львов. ВНТЛ-Классика. 2008. — 204 с. ISBN 966-8849-30-2
 Синагоги Украины. Специальный выпуск. Вестник института Укрзападпроектреставрация, Львов: Издательство Центр Европы, № 9 1998. 
 Владимир Меламед, Евреи во Львове. XIII — первая половина XX века. События. Общество. Люди. Вступ.слово Ярослава Исаевича — М.: Текоп, 1994. — 266 с. ISBN 5770723149 (представлен список из 16 синагог Львова, с.242)
 Кравцов С. Синагоги Западной Украины: состояние и проблемы изучения, Вестник института Укрзападпроектреставрация, № 2, Львов, 1994, с. 12
 Гельстон И. Синагоги Львова. «Галицька брама» № 10-11 (34-35), 1997, с.6-7, 15
 Bałaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku — Lwów, 1906
 Bałaban M. Dzielnica żydowska jej dzieje i zabytki — Lwów, 1909
 Schall J. Przewodnik po zabytkach żydowskich Lwowa — Lwów, 1935
.אנציקלופדיה של גלויות. כרך ד'. לבוב. — ירושלים-טל-אביב,1956
 זאב פישר-שיין. בסוד ישרים ועדה. מצבת זכרון לקהלת לבוב. — בני-ברק, 1969
 Bałaban M. Z wczorajszego Lwowa. // Chwila. Lwów, 1925-1926

Ссылки 

 Синагоги Львова
 СИНАГОГА «ЦОРИ ГИЛОД» — БЕЙС ААРОН ВЕ ИСРАЕЛЬ
 Синагоги Львова. Иосиф Гельстон. Часопис «Ї», число 51 / 2008
 Józef Gelston. Synagogi Lwowa
 Хто відчитає «Золоті Рядки» Львова?
 Большая городская синагога
 Синагога Темпель
 Бывшая Хасидская синагога
 Автореферат диссертации: Синагоги Украины второй половины XVI — начала XX в. как историко-культурный феномен
 Автореферат диссертации: Архитектурно-пространственный уклад еврейских участков в городах и городках Галиции в конце XVIII — начале XX в.
 Львов. Еврейское наследие Украины

 
История Львова